Vesna Kesić ist der Name folgender Personen:

* Vesna Kesić (Feministin) (1948–2020), jugoslawische bzw. kroatische Journalistin und Feministin
 Vesna Kesić (Medizinerin) (* 1958), serbische Gynäkologin 
 Vesna Kesić Krsmanović (* 1961), serbische Dirigentin